F5, F 5 oder F-5 steht für:
 Cosmic Air, IATA-Code der nepalesischen Fluggesellschaft
 Nikon F5, ein Fotoapparat von Nikon
 F5 (Band), US-amerikanische Kombo
 DKW F 5, ein Pkw von DKW
 in der Astronomie eine Spektralklasse
 F5, die Stufe 5 auf der Fujita-Skala für die Klassifizierung von Tornados
 Funktionstaste 5, auf der Computertastatur 
 f5 Networks, ein Hersteller von Netzwerk-Equipment
 F 5, Bezeichnung einer früheren DDR-Fernverkehrsstraße (teilweise Transitstrecke nach West-Berlin)
 Ford F-5, Ford-Nutzfahrzeug der Ford F-Serie der ersten Generation
 Haval F5, ein Pkw von Haval
 Bündnis F5, Bündnis von AlgorithmWatch, der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der Open Knowledge Foundation Deutschland, von Reporter ohne Grenzen und Wikimedia Deutschland. Das Bündnis setzt sich seit September 2021 für einen Kurswechsel in der deutschen Digitalpolitik ein (F5 – Refresh), der das Gemeinwohl und nicht die Interessen von Tech-Unternehmen und Sicherheitsbehörden in den Mittelpunkt stellt

F 5, F-5 oder F.V ist der Name folgender Flugzeuge:
 Fieseler F 5, deutsches Schul-, Sport- und Reiseflugzeug der 1930er Jahre
 Lockheed F-5, eine Aufklärungsvariante des US-amerikanischen Jagdflugzeugs Lockheed P-38
 Northrop F-5 Tiger, ein US-amerikanisches Kampfflugzeug
 Shenyang F-5, Chengdu F-5A, Chengdu/Shenyang F-5T, chinesischen Lizenzausführung der sowjetischen Mikojan-Gurewitsch MiG-17
 Fokker F.V, niederländisches Verkehrsflugzeug

Siehe auch:
 FV

F5